Frøslev ist der Name mehrerer Ortschaften in Dänemark:

 Frøslev (Aabenraa Kommune)
 Frøslev (Morsø Kommune)
 Frøslev (Stevns Kommune)